Il singolare del torneo di tennis Open d'Orleans 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Mahut che ha battuto in finale Christophe Rochus 5-7, 6-1, 7-62.

Teste di serie 

 Michaël Llodra (secondo turno)
 Marcos Baghdatis (semifinali)
 Julien Benneteau (primo turno)
 Olivier Rochus (secondo turno)

 Nicolas Mahut (Campione)
 Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
 Christophe Rochus (finale)
 Michael Berrer (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open d'Orléans 2008